Преисподняя — многозначный термин.

 Преисподняя — синоним термину Ад.
 «Преисподняя», «Инферно» — фильм Дарио Ардженто.
 «Преисподняя» — триллер 2016 года, режиссёр Мартин Кулховен.
 «Преисподняя» — роман Владимира Гоника.
 «Преисподняя» — советская и российская трэш-метал-группа из Екатеринбурга, существовавшая в 1987—1994 годах.